

Patronymes 
Verechtchaguine (masculin ; ) ou Verechtchaguina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
  (1908-2008), zoologiste et paléontologue soviétique puis russe.
 Piotr Petrovitch Verechtchaguine (1834-1886), peintre russe né et décédé à Perm, frère de Vassili Petrovitch Verechtchaguine.
 Vassili Petrovitch Verechtchaguine (1835-1909), peintre russe né à Perm et décédé à Saint-Pétersbourg. Il est le frère de Piotr Petrovitch. 
 Vassili Vassilievitch Verechtchaguine (1842-1904), peintre russe né à Tcherepovets et décédé à Port-Arthur.

Voir aussi 
 Verechtchaguino, ville russe du kraï de Perm.

Patronyme russe